Buczaccy herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Buczaccy herbu Pilawa – polski ród szlachecki
 Buczaccy herbu Tarak – polski ród szlachecki